Ivan Galić ist der Name folgender Personen:

* Ivan Galić (Politiker), kroatischer Politiker
 Ivan Galić (Schachspieler) (* 1988), kroatischer Schachspieler
 Ivan Galić (Fußballspieler) (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Galić (Poolbillardspieler), kroatischer Poolbillardspieler